Marquette County kan syfta på:

 Marquette County, Michigan, USA
 Marquette County, Wisconsin, USA
 Marquette County, Manitoba, Kanada (upphört 1890)